Teodora Řecká a Dánská (Řecky: Θεοδώρα, * 9. června 1983, Londýn) také známá pod pseudonymem Teodora Řecká, je britská herečka a členka řecké královské rodiny.

Životopis 
Teodora se narodila 9. června 1983 v St Mary's Hospital v Londýně jako mladší dcera a čtvrté z pěti dětí sesazeného řeckého krále Konstantina II. a jeho manželky Anne-Marie Dánské.

Vzdělání 
Teodora chodila v letech 1994 až 2001 na dívčí internátní školu Woldingham School v Surrey. Po roce stráveném na St Philip's College v Austrálii nastoupila na Brownovu univerzitu pod jménem Theodora Greece (Teodora Řecká), kde 28. května 2006 obdržela Bachelor of Arts z divadla. Také navštěvovala Northeastern University v Bostonu. Následně absolvovala postgraduální studium na Central Saint Martins College of Art and Design.

Kariéra 
V dubnu 2010 se Teodora odstěhovala do Los Angeles, aby se věnovala své herecké kariéře, v rolích se objevovala pod jménem Theodora Greece (Teodora Řecká). V televizi debutovala 5. prosince 2011 jako sekretářka Alison Montgomery v dlouhodobě běžící soap opeře The Bold and the Beautiful.

Filmografie 
 Static [short] (2018)
 Respect Greece (2017)
 Gates of Hades (2017)
 Blind Follow (2016)
 The Assistant (2016)
 June (2015)
 Little Boy (2015)
 The Bold and the Beautiful (2011–2016)
 June (2014)
 Shang (2013)
 Nevan Saunders' Quest for Fame: A Documentary by Kip Griffen (2011)
 Sroloc (2010)
 The Lightkeepers (2009)
 De vilde svaner (2008)

Tituly a oslovení 
 od 9. června 1983: Její královská Výsost princezna Teodora Řecká a Dánská

Teodora byla také dámou 1. třídy řádu svaté Olgy a Žofie.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. června
Narození v roce 1983
Dánské princezny
Řecké princezny
Britské herečky
Glücksburkové
Žijící lidé
Ženy
Glücksburkové (Řecko)